E110 oder E 110 steht für:

 E 110, Lebensmittelzusatzstoffnummer des Azofarbstoffes Gelborange S
 Embraer EMB 110, ICAO-Code des zweimotorigen Turbopropflugzeugtyps
 Toyota Corolla E110, eine Pkw-Baureihe

Abkürzung